Соревнования в эстафете 4×6 км среди женщин на чемпионате мира 2019 по биатлону в Эстерсунде прошли 16 марта.

Сборная Швеции впервые в истории стала призёром чемпионата мира в женской эстафете.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результаты на сайте IBU

Чемпионат мира по биатлону 2019